Светлая Грива — упразднённая деревня в Убинском районе Новосибирской области. Входила в состав Новодубровского сельсовета. Упразднена в 2005 г.

География 
Располагалась в 11 км к юго-востоку от центра сельского поселения села Новодубровское, на окраине болотного массива.

История 
В 1928 году посёлок Светлая Грива состоял из 99 хозяйств, основное население — белоруссы. В посёлке располагались школа 1-й ступени и маслозавод. В административном отношении являлся центром Светло-Гривского сельсовета Михайловского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Убинского района
Населённые пункты, упразднённые в  2005 году